

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Piątkowo – część miasta Poznań
 Piątkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Piątkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Piątkowo – osada leśna wsi Wiele w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin

Zobacz też 
 Białe Piątkowo
 Czarne Piątkowo
 Płątkowo